Michael Foster – calciatore papuano
Michael Foster – cestista statunitense
Michael Foster – musicista statunitense